The Lost Tribe steht für:

 The Lost Tribe, Originaltitel von König des Dschungels, US-amerikanischer Film von William Berke (1949) 
 The Lost Tribe (1983), neuseeländischer Film von John Laing 
 The Lost Tribe, Originaltitel Lost Island – Von der Evolution vergessen, US-amerikanischer Film von Roel Reiné (2009) 
 The Lost Tribe, alternative Bezeichnung für die Pintupi Nine, eine Gruppe von Aborigines

Siehe auch:

 Lost Tribe, US-amerikanische Band